Еве (самоназва евеґбе) — народ ґбе у Західній Африці
 Еве (мова) — мова нігеро-конголезької макросім'ї
 Еве () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Рона